Die 1. Divisjon 1965 war die 21. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die dritte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 23. April 1965 und endete am 10. Oktober 1965.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
Vålerengens IF wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Am Anfang der Saison lag noch der Vorjahresmeister vorne. Bis zum zehnten Spieltag wechselte die Führung zwischen Lyn und Vålerengen hin und her. Danach blieb Vålerengen bis zum Ende der Saison vorne. Allerdings lagen sie nie mehr als vier Punkte vorne.

Die beiden Aufsteiger Odds BK und Steinkjer IFK konnten sich in der Liga halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1965

Fußballsaison 1965
Eliteserien-Saison (Fußball)